N78 peut faire référence à :
 HMS Talisman (N78), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Nokia N78, un smartphone de la marque finlandaise Nokia ;
 , diverses routes dans le monde,

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres